Шевченко () — село в Голованевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 68 человек. Почтовый индекс — 26123. Телефонный код — 5255. Код КОАТУУ — 3523682207.

Местный совет 
26123, Кировоградская обл., Голованевский р-н, с. Копенковатое

Ссылки 
 Шевченко на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоархангельского района
Объекты, названные в честь Тараса Шевченко